Я вернусь:

В музыке 
 «Я вернусь» — песня Игоря Талькова (1990/1991).
 «Я вернусь» — песня Михаила Евдокимова (2005).
 «Я вернусь» — сборник песен Михаила Евдокимова (2006).

В кино 
 «Я вернусь» — телесериал, транслировавшийся на Первом канале в 2009 году.
 «Я вернусь» (другое название — «Батрак») — фильм Александра Ледащева 1935 года.
 «» — итальянская комедия 1966 года.
 «Я вернусь» (другое название — «Молодыми остались навсегда») — фильм Мераба Тавадзе, вышедший в 1982 году.

См. также 
 Я ещё вернусь
 Я не вернусь
 I’ll be back